Belgische waterpoloploeg (mannen)
 Belgische waterpoloploeg (vrouwen)